Uglegorsk () è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Uglegorsk – città dell'oblast' di Sachalin
 Uglegorsk – fino al 2015, nome dell'insediamento di tipo urbano dell'oblast' dell'Amur oggi chiamato Ciolkovskij